2. Violinkonzert steht für:
 2. Violinkonzert (Bartók)
 2. Violinkonzert (Bruch)
 2. Violinkonzert (Prokofjew)